Als Diaphon wird bezeichnet

 in der altgriechischen Musik jedes dissonierende (misstönende) Intervall
 in der mittelalterlichen Musik das Organum, die älteste Art des zwei- oder mehrstimmigen Satzes
 in der Phonologie die Gesamtheit aller unterschiedlichen Formen eines Phonems, das heißt die Gesamtheit der Allophone
 beim Orgelbau eine Pfeifenbauart
 ein druckluftbetriebenes Nebelhorn: Diaphon (Nebelhorn)